ARP peut faire référence à :
 Assemblée des représentants du peuple, la chambre basse du Parlement tunisien ;
 Air Raid Precautions, pendant la seconde Guerre mondiale, une organisation britannique vouée à la protection des civils contre les raids aériens ;
 peso argentin (ancien), selon la liste des codes des monnaies ;
 Address Resolution Protocol, un protocole informatique ;
 activité rénine plasmatique ;
 ARP, une société spécialisée dans la conception des synthétiseurs pendant les années 1970 aux États-Unis, et disparue en 1981 ;
 L'ARP, la société civile des auteurs réalisateurs et producteurs, en France ;

Arp peut faire référence à :
 Atlas of Peculiar Galaxies, aussi appelé atlas Arp, un atlas recensant des galaxies aux formes particulières et créé par l'astronome Halton Arp.

Patronyme 

 Halton Arp (1927-2013), un astronome américain ;
 Jean Arp (ou Hans Arp en allemand) (1886-1966), un peintre, sculpteur et poète allemand, puis français dadaïste puis surréaliste ;
 Carl Arp (1867-1913), peintre allemand.

Homonymie de patronyme